Actéon – opera autorstwa Marca-Antoine’a Charpentiera
 „Actéon” – nazwa francuskich okrętów
 Grupa Actéon – grupa wysp należących do archipelagu Tuamotu w Polinezji Francuskiej

Zobacz też 
 Akteon